Glock ist der Familienname folgender Personen:
 Albert E. Glock (1925–1992), US-amerikanischer Theologe und Archäologe
 Charles Glock (1919–2018), US-amerikanischer Soziologe
 Erwin Glock (1925–1993), deutscher Sportschütze
 Gaston Glock (* 1929), österreichischer Unternehmer
 Georg Glock (1891–1959), deutscher Politiker (SPD)
 Hans-Johann Glock (* 1960), deutscher Philosoph und Professor für theoretische Philosophie an der Universität Zürich
 Ingeborg Glock (1941–2016), deutsche Politikerin (GAL, MdHB), Schriftstellerin, siehe Fanny Müller
 Johann Philipp Glock (1849–1925), deutscher Heimatforscher
 Karl Borromäus Glock (1905–1985), deutscher Verleger, Schriftsteller und Schlossbesitzer
 Kathrin Glock (* 1980), österreichische Unternehmerin und Tierschützerin
 Olga Glock (* 1982), russische Marathonläuferin
 Paul Glock († 30. Januar 1585), Täufer
 Timo Glock (* 1982), deutscher Autorennfahrer
 William Glock (1908–2000), britischer Musikmanager
 Wolfgang Glock (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Glock (Ruderer) (* 1944), deutscher Ruderer

Glock heißen folgende Unternehmen:
 Glock GmbH, österreichischer Waffenhersteller

Siehe auch:
 Glock-Pistole
 Clock
 Klock
 Klok